I momenti amperometrici sono grandezze che tengono conto sia dell'intensità della corrente, sia della distanza del carico dal punto di origine della linea elettrica.

Hanno le dimensioni: [M] = m • A

Formulazione ed utilizzo
Si utilizzano nel dimensionamento delle linee elettriche con carichi distribuiti per ricavare la sezione del conduttore da utilizzare nella linea.

Si prendono in esame varie tipologie di linea e se ne ricava la relativa equazione dei momenti:

Linea in continua a sbalzo

Si consideri una linea bifilare che alimenti k carichi di potenza nominale nota e posti a distanza note dall'estremità in cui è presente il generatore che alimenti la linea a tensione .

Si applica il teorema di sostituzione ai carichi, sostituendo al loro posto generatori ideali di corrente; nella sezione h si ha:
 
 

dove  quando agisce solo il generatore all'estremità e  contributo di un singolo generatore di corrente (corrispondente ad ogni carico assorbito).

Dato che  essendo la sezione di prelievo più lontana, si ricava:

 

che è l'equazione dei momenti, perché la quantità  è detta momento elettrico in quanto è il prodotto di una lunghezza, intesa come braccio, per la corrente.

Da questa equazione, noti tutte le grandezze in gioco, si può ricavare S: sezione del conduttore.

Linea monofase a sbalzo

Si consideri una linea che alimenti k carichi di potenza nominale nota e posti a distanza note dall'estremità in cui è presente il generatore che alimenti al linea a tensione .

Si applica il teorema di sostituzione ai carichi, ponendo al loro posto generatori ideali di corrente; nella sezione h si ha:
 
 

assumendo che le tensioni dei carichi siano in fase fra di loro, si ottiene la caduta di tensione della linea:

 

la caduta di tensione è pari alla somma della caduta di tensione attiva e della caduta di tensione reattiva:

 

equazione dei momenti nel caso di linea monofase.

Linee elettriche trifase
Per le linee elettriche trifasi simmetriche ed equilibrate, si può associare la rete monofase equivalente ricordando che l'impedenza longitudinale della linea trifase vale:
 

è uguale alla metà di quella che compete alla line monofase. Da ricordare anche che le tensioni trovate devono essere moltiplicate per  poiché sono tensioni concatenate.

Voci correlate
 Linea elettrica
 Elettrodotto
 Trasmissione di energia elettrica
 Distribuzione di energia elettrica

Collegamenti esterni
 Linee con carichi distribuiti - di Zeno Martini
 Esercizi sulle linee con carichi distribuiti - di Zeno Martini

Misure in elettrotecnica
Ingegneria elettrica